USS Tang puede referirse:
 al USS Tang (SS-306), submarino de la clase Balao;
 al USS Tang (SS-563), submarino de la clase Tang; o
 al USS Tang (SSN-805), futuro submarino de la clase Virginia.

Tang